

Manga 

 , manga de  publié de 1986 à 1992.
 , série télévisée d'animation inspirées du manga ci-dessus.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Serge Gainsbourg sorti le .